Alex Hicks (né le  à Calgary dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier gauche.

Son père Wayne Hicks était également joueur de hockey professionnel.

Biographie

Statistiques 

|-
| 1988-1989 ||Université du Wisconsin à Eau Claire ||NCHA ||30 ||21 ||26 ||47 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1989-1990 ||Université du Wisconsin à Eau Claire ||NCHA ||34 ||31 ||48 ||79 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991 ||Université du Wisconsin à Eau Claire ||NCHA ||26 ||22 ||35 ||57 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992 ||Université du Wisconsin à Eau Claire ||NCHA ||26 ||24 ||42 ||66 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1992-1993 || Storm de Toledo ||ECHL ||52 ||26 ||34 ||60 ||100 ||16 ||5 ||10 ||15 ||79
|-
| 1992-1993 || Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 || Storm de Toledo ||ECHL ||60 ||31 ||49 ||80 ||240 ||14 ||10 ||10 ||20 ||56
|-
| 1993-1994 || Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||8 ||1 ||3 ||4 ||2 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 1994-1995 || Thunder de Las Vegas ||LIH ||78 ||24 ||42 ||66 ||212 ||9 ||2 ||4 ||6 ||47
|-
| 1995-1996 || Bandits de Baltimore||LAH ||13 ||2 ||10 ||12 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||64 ||10 ||11 ||21 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||18 ||2 ||6 ||8 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||55 ||5 ||15 ||20 ||76 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 1997-1998 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||58 ||7 ||13 ||20 ||54 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1998-1999 || Sharks de San José ||LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Panthers de la Floride ||LNH ||51 ||0 ||6 ||6 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Panthers de Louisville ||LAH ||17 ||6 ||5 ||11 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Panthers de la Floride ||LNH ||8 ||1 ||2 ||3 ||4||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2000-2001 ||Eisbären Berlin ||DEL ||56 ||27 ||31 ||58 ||189 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 ||Kölner Haie ||DEL ||58 ||26 ||26 ||52 ||130 ||13 ||7 ||7 ||14 ||32
|-
| 2002-2003 ||Kölner Haie ||DEL ||46 ||21 ||17 ||38 ||132 ||15 ||7 ||10 ||17 ||20
|-
| 2003-2004 ||Kölner Haie ||DEL ||41 ||14 ||16 ||30 ||122 ||4 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
| 2004-2005 ||Kölner Haie ||DEL ||40 ||11 ||19 ||30 ||106 ||6 ||4 ||2 ||6 ||10
|-
| 2005-2006 ||Kölner Haie ||DEL ||26 ||8 ||6 ||14 ||63 ||8 ||5 ||3 ||8 ||55

| 258 || 25 || 54 || 79 || 247 || 15 || 0 || 2 || 2 || 8

Trophées et honneurs personnels 
1990-1991 : nommé dans la première équipe d'étoiles de la NCHA.
1991-1992 : nommé dans la première équipe d'étoiles de la NCHA.
2001-2002 :
participe au Match des étoiles de la DEL.
champion d'Allemagne avec les Kölner Haie.

Références 

Naissance en septembre 1969
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur du Storm de Toledo
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Bandits de Baltimore
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Panthers de Louisville
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Kölner Haie